Неджад Ломигора (; ) — боснийский саночник, участник Олимпийских игр 1994 года.

Биография 
На Олимпийских играх выступал в одиночном катании.

Примечания 

Саночники Боснии и Герцеговины
Саночники на зимних Олимпийских играх 1994 года